Lang-Kurz ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Lang-Kurz (1877–vor 1928), deutscher Maler und Kunstgewerbler
 Urs Lang-Kurz (1909–1998), deutsche Fotografin